Войтех Гржимали (): Войтех Гржимали (1809—1880) — чешский органист и композитор.
 Войтех Гржимали (1842—1908) — чешский скрипач и композитор, дирижёр.